

Localitats 
 Txókhrak (Maiski), khútor de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Txókhrak (Drujba), possiólok de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Txókhrak (Krasnodar), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia

Geografia 
 Riu Txokhrak, riu de la conca del Kuban